Гогелия () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Георгий и Лидия (Л. В. Иконникова) Гогелия — революционеры-анархисты, в 1903 году в Женеве создали группу анархистов-коммунистов «Хлеб и воля»
 Гогелия, Мария Алексеевна (1916 год — ?) — рабочая семеноводческого совхоза,Герой Социалистического Труда.
 Реваз Гогелия (1932—1999) — баскетболист